Pimpájaros puede referirse:

 el nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris; o
 el nombre común de la planta Chondrilla juncea.